El Salado kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Salado, Jolalpan, ort, 
 El Salado, San Luis Potosí, ort, Vanegas, 
 El Salado, Tecamachalco, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar